Mišel Vingšan Kvan (rođena 7. jula 1980) penzionisana je američka umetnička klizačica. Ona je dvostruka olimpijska šampionka (srebro 1998, bronza 2002), petostruka svetska prvakinja (1996, 1998, 2000, 2001, 2003) i devetostruka šampionka SAD (1996, 1998–2005). Ona i Maribel Vinson imaju isti broj nacionalnih šampionskih rekorda.

Kvan se takmičila na seniorskom nivou više od jedne decenije i osvojila je najveći broj nagrada u istoriji SAD među umetničkim klizačicama. Ona je poznata po svojoj doslednosti i ekspresivnoj veštini na ledu, i smatra se jednom od najvećih klizačica svih vremena.

Kvan je više od decenije zadržala svoj status ne samo kao najpopularnija klizačica u Americi, već i kao jedna od najpopularnijih američkih sportista. Za vreme svoje vladavine Kvan je sklopila brojne značajne podržavajuće ugovore, glumila u više TV specijala i bila je predmet opsežnog medijskog pokrića. Od 1997. do 2005. godine, bila je najbolje plaćena američka klizačica Asocijacije za umetničko klizanje SAD, kao i jedna od najplaćenijih sportistkinja Zimskih olimpijskih igara. Kvan je takođe bila najplaćeniji klizač na turama Šampionata na ledu.

Najvažniji uspesi karijere 

Glavni događaji za klizače koji ispunjavaju uslove za olimpijske sportove uključuju Svetsko prvenstvo u umetničkom klizanju, Zimske olimpijske igre, Veliku nagradu ISU za umetrničko klizanje, i Prvenstvo SAD. Kvanovi rekordi u tim događajima navedeni su po sezoni u tabelama ispod.

Reference

Spoljašnje veze 

 

Рођени 1980.
Амерички клизачи (уметничко клизање)
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 1998.
Амерички олимпијци на Зимским олимпијским играма 1998.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 1998.
Уметнички клизачи на Зимским олимпијским играма 2002.
Амерички олимпијци на Зимским олимпијским играма 2002.
Освајачи медаља на Зимским олимпијским играма 2002.
Освајачи сребрних олимпијских медаља за Сједињене Америчке Државе
Освајачи бронзаних олимпијских медаља за Сједињене Америчке Државе
Освајачи олимпијских медаља у уметничком клизању